Help Us Stranger () — третий студийный альбом американской рок-группы The Raconteurs. Он был выпущен 21 июня 2019 года на лейбле Third Man Records, их первый студийный альбом за 11 лет после Consolers of the Lonely (2008). Альбом был записан в студии Third Man в Нэшвилле, штат Теннесси и сведён в Blackbird Studios в Нэшвилле. Он был спродюсирован самой группой.

Продвижение и релиз 
В десятую годовщину второго студийного альбома группы, Consolers of the Lonely, выпущенного в 2008 году, Third Man объявили о переиздании альбома, наряду с двумя ранее неизданными песнями «Sunday Driver» и «Now That You're Gone», которые были выпущены как двойные синглы. На обе песни были выпущены клипы, которые были сняты за неделю до релиза треков. 2 апреля 2019 года были объявлены обложка альбома, трек-лист и дата релиза. 10 апреля на Bandcamp состоялась премьера кавера на песню Донована «Hey Gyp (Dig The Slowness)».

Коммерческий успех 
Help Us Stranger дебютировал на первом месте в США Billboard 200. Это первый их релиз, возглавивший американский чарт.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Third Man Records
Альбомы гаражного рока
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Джеком Уайтом